Li Hong-Fei est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Li Hong-Fei est un scientifique travaillant sur l'île sur le lancement de la fusée Tsukuyomi. Il surveille d'ailleurs les systèmes de sécurité du Tsukuyomi. Lorsqu'il apprend que des opposants de l'opération Over-Moon s'apprêtent à passer à l'action, Li Hong-Fei pense tout d'abord qu'il serait dangereux d'aider un être comme Rose-Red Strauss, du fait que celui-ci pourrait être encore plus terrible que les fios, mais Nazuna Hagi lui précise que Strauss est le seul sur qui ils peuvent compter. Par la suite, il est le premier à s'apercevoir que les opposants ont déjà envoyé quatre missiles en direction de l'île, mais lorsque Strauss déjoue les plans des opposants, Li Hong-Fei réalise que le sort de l'humanité repose sur Strauss.

Personnage de Vampire Chronicles